Osoby o nazwisku Kröger:
 Julia Kröger (ur. 1988) – niemiecka wioślarka
 Jürgen Kröger (1856–1928) – niemiecki architekt
 Meike Kröger (ur. 1986) – niemiecka lekkoatletka
 Uwe Kröger (ur. 1964) – niemiecki aktor teatralny, wokalista i tancerz

Kroeger 
 Brandon Kroeger
 Chad Kroeger
 Mike Kroeger